Слабченко — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Слабченко, Василий Григорьевич — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Слабченко, Михаил Елисеевич (1882—1952) — украинский историк и правовед, академик ВУАН.